Buffalo Soldier (engl. für 'Büffelsoldat') steht für:
 Buffalo Soldier, Bezeichnung für afroamerikanische Soldaten der US Army zur Zeit der Rassentrennung
 Buffalo Soldier (Lied), Song von Bob Marley

Buffalo Soldiers steht für:
 den Titel eines Romans des US-Autors Robert O’Connor aus dem Jahr 1993
 Buffalo Soldiers (1979), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1979
 Buffalo Soldiers (1997), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1997
 den Originaltitel von Army Go Home!, deutsch-britischer Spielfilm aus dem Jahr 2001 (nach dem gleichnamigen Roman von Robert O´Connor)
 Buffalo Soldiers ’44 – Das Wunder von St. Anna, amerikanisch-italienischer Spielfilm aus dem Jahr 2008